O'Connor kan som auktorsförkortning betyda:

 Barry M. O'Connor
 Patrick O'Connor

Robotskapade auktorsförkortningar